tarta dyniowa (pumpkin pie)
 chleb dyniowy